Szwajcaria:
 Sempach – miasto w kantonie Lucerna, w okręgu Sursee

Osoby:
 Matthias Sempach – szwajcarski sportowiec

Inne:
 Sempachersee – jezioro w Szwajcarii

Zobacz też:
 bitwa pod Sempach
 Sembach